Künstliche Sprache ist

 eine konstruierte Sprache, deren Syntax und Semantik gezielt neu geschaffen wurde
 die Erzeugung gesprochener Sprache durch einen Computer, siehe Sprachsynthese